Wonderland (en hangul, 원더랜드; RR: Wondeolaendeu) es una película surcoreana escrita y dirigida por Kim Tae-yong, y protagonizada por Bae Suzy, Choi Woo-shik, Jung Yu-mi, Park Bo-gum y Tang Wei. Su estreno estaba previsto para 2021, pero la pandemia de Covid-19 obligó a aplazarla a fecha indefinida, al tiempo que se negociaba su distribución fuera de Corea del Sur y China a través de la plataforma Netflix.

Sinopsis 
En un mundo virtual llamado Wonderland, un lugar donde las personas pueden reunirse con otras simulándolas mediante la inteligencia artificial, una mujer de unos veinte años quiere volver a hablar con su novio, que está en coma, y ​​un hombre en sus cuarenta años solicita entrar en contacto con su esposa fallecida.

Reparto

Principal 

 Bae Suzy como una mujer de 20 años.
 Choi Woo-shik como coordinador de Wonderland.<ref name="Sin_nombre-pJRf-1">{{Cita web|url=https://n.news.naver.com/entertain/article/108/0003017726|título='원더랜드노량' 에이스메이커-'드림' '범죄도시2' 메가박스 [2022 신년특집] ⑥|títulotrad='Wonderland' 'Noryang' Ace Maker - 'Dream' 'Crime City 2' Megabox [Especial de Año Nuevo 2022] ⑥|fechaacceso=2022-03-28|autor=Kim Mi-hwa|fecha=2022/1/1|sitioweb=Star News|editorial=Vía Naver|idioma=ko}}</ref>
 Jung Yu-mi como coordinadora de Wonderland.
 Park Bo-gum como un hombre de 20 años.
 Tang Wei como una mujer de 40 años.

 Secundario 

 Son Kyung-won como un taxista.
 Jo Hee-bong.
 Jeon Su-ji.
 Jeon Woon-jong.
 Moon Jung-woong como auxiliar de vuelo.

 Apariciones especiales 

 Gong Yoo como un hombre de 40 años.
 Choi Moo-sung.

 Producción y estreno 
Se trata del primer largometraje que rueda el director Kim Tae-yong después de Late Autumn (2011), y la segunda vez que trabaja con Tang Wei, a quien conoció precisamente durante el rodaje de aquella y con quien se casó en 2014.Wonderland estaba programada para comenzar el rodaje en marzo de 2020, pero la pandemia de Covid-19 lo retrasó al mes de abril. Se contaba en ese momento con que el rodaje se prolongara hasta tres o cuatro meses, y poder estrenar la película en 2021. En el mes de julio se estaba rodando en Paju (Gyeonggi-do). En septiembre se encontraba en fase de postproducción, salvo las escenas relativas a Tang Wei, que se filmarían en enero de 2021.

El 24 de octubre de 2020 se anunció la probabilidad de que la película se estrenara en Netflix en todo el mundo, a excepción de China (por la presencia de la actriz Tang Wei) y Corea del Sur. Un comunicado oficial de Netflix confirmó las negociaciones pero negó que se hubiera alcanzado ya un acuerdo, aunque otras fuentes de la industria cinematográfica lo daban por cerrado.

 Referencias 

 Enlaces externos 

 Wonderland'' en HanCinema.

Películas de ciencia ficción de Corea del Sur
Películas de Corea del Sur
Películas no lanzadas en cines por la pandemia de COVID-19
Películas románticas de Corea del Sur